Pars petrosa bezeichnet

 das Felsenbein, einen Knochen, der Teil des Schläfenbeins ist. 
 den durch das Felsenbein ziehenden Anteil der Arteria carotis interna, einer Schlagader